Йоханнес де Беке, или Ян ван дер Беке (, или Johan van der Beke, или Jan Beke,  или Ioannes de Beka, ) — нидерландский хронист первой половины XIV века, монах-бенедиктинец из  в , автор «Хронографии» (), или «Хроники Голландии, Зеландии и Фризии» ().

Жизнь и труды 
Биографические данные практически отсутствуют, возможно, являлся уроженцем  близ Амерсфорта (совр. провинция Утрехт) и выходцем из рыцарской семьи. Не позже 1316 года получил сан священника, после чего служил настоятелем церкви сначала в Ниендамме, а затем в приходской церкви Пейнаккера. В 1320-х годах принял постриг в бенедиктинском  в , близ Бергена, в Северной Голландии.

Между 1340 и 1346 годами составил в своей обители на латыни «Хронографию» (), или «Хронику Голландии, Зеландии и Фризии» (), которую посвятил епископу Утрехта  и графу Голландии Виллему V Баварскому, возможным заказчикам своего сочинения. Несмотря на почти семилетнюю работу над хроникой, она так и осталась неоконченной.

В основу этого компилятивного по своему характеру труда, излагающего историю утрехтских епископов и графов Голландии и Зеландии со времён Древнего Рима до 1346 года, легла , предшественника де Беке — нидерландского летописца Мелиса Стоке (1235—1305), служившего секретарём у графа Флориса V (1256—1296). Другими источниками послужили: «Эгмондские анналы», продолжение хроники Эгмондского аббатства за 1205—1332 годы Виллема Прокуратора (), а также жития Иеронима Стридонского, Григория Великого, Св. Бонифация, Виллиброрда, Адальберта Эгмондского, Радбода Утрехтского и пр.

Очевидно, основной целью де Беке было историческое обоснование государственного единства графств Голландии и Зеландии, а также наследных прав их правителей, вкупе с выработкой идеологической основы для национального примирения между голландцами и фризами.

Некоторые исследователи считают «Хронографию» де Беке «крайне ненадежной» в отношении фактов и хронологии, однако ещё в конце XIV столетия она была переведена на среднеголландский язык, а в XV веке являлась одним из наиболее популярных нидерландских эпических источников, будучи, в частности, использованной анонимным автором «Тилских анналов» ().

«Хронография» Йоханнеса де Беке, записи в которой оканчиваются 24 сентября 1346 года, имеет три продолжения, представляющих самостоятельную историческую ценность, первое, принадлежащее Питеру Суффридию (), до 1393 года, второе до 1434 года, и, наконец, третье до 1529 года. Вместе со всеми этими продолжениями, дополненными «Историей утрехтских епископов»  (1521), она впервые была напечатана в 1612 году в Франекере Ромбертусом Дойемой, а затем переиздана в 1643 году в Утрехте Яном ван Дорном.

В 1973 году в Гааге под редакцией проф. Х. Бруха подготовлена была реконструированная оригинальная латинская версия «Хронографии» де Беке. Микрофотокопии использованных при этом рукописей, собранные редактором, переданы были в отдел специальных коллекций Королевской Национальной библиотеки Нидерландов.

Примечания

Публикации 
 Historia veterum episcoporum Vltraiectinae sedis, & comitum Hollandiae, explicata Chronico Iohannis de Beca canonici Vltrajectini ab anno nativitatis Christi usque ad annum 1345... — Franeqvera: Exc. Rombertus Doyema, 1612. — pp. 1–192.
 Ioannes de Beka canonicus Ultrajectinus. textsHistoria veterum episcoporum Vltraiectinae sedis, & comitum Hollandiae, explicata Chronico Iohannis de Beca canonici Vltrajectini ab anno nativitatis Christi usque ad annum 1345. Et Historia Guilhelmi Hedae praepositi Arnhemensis auctoris nunquam editi, completa appendice usque ad annum Christi 1574. — Ultraiecti: Ex officina Ioannis van Doorn, 1643. — pp. 1–205.
 De Kroniek van Johannes de Beka, haar bronnen en haar eerste Redactie, door Dr. Harry Pierre Coster. — Utrecht: A. Oosthoek, 1914. — xiv, 302 p.
 Chronographia Johannis de Beke. Uitgeg. door H. Bruch. — Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1973. — ix, 384 p. — ISBN 9024715628.

Библиография 
 Ottokar Lorenz. Becanus, Johann // Allgemeine Deutsche Biographie. — Band 2. — Leipzig: Duncker & Humblot, 1875. — S. 199.
 Luit van der Tuuk. Utrechtse bisschoppen in ballingschap. — Utrecht: Plantijn Casparie, 2003. — ISBN 907-1108228.
 Janse Antheun. Beke, Johannes de // Encyclopedia of the Medieval Chronicle, ed. by Graeme Dunphy and Cristian Bratu. — Leiden; Boston: Brill, 2016.

Ссылки 
 Historia veterum episcoporum Vltraiectinae sedis, explicata Chronico Iohannis de Beca (франекерское издание 1612 г.)
 Ioannes de Beka canonicus Ultrajectinus (утрехтское издание 1643 г.)
 Kroniek van Johannes de Beke (гаагское издание 1973 г.)

Хронисты Нидерландов
Писатели Нидерландов
Персоналии по алфавиту
Хронисты XIV века
Бенедиктинцы